Vejražka může být:

 mouka vejražka – druh žitné mouky – správně: výražná mouka 

příjmení osob
 David Vejražka (* 1955) – český herec, syn Vítězslava
 Lubomír Vejražka (* 1961) – český publicista, spisovatel a horolezec
 Vítězslav Vejražka (1915–1973) – český herec, otec Davida, pseudonym Petr Vít